Tenisový turnaj ATP PBZ Zagreb Indoors 2006 se konal ve dnech 30. ledna – 5. února v chorvatském hlavním městě Záhřebu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 302,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

PBZ Zagreb Indoors
Tenis v roce 2006